Johan Jensen (wiskundige) - Deens wiskundige en ingenieur
 Johan Jensen (bokser) - Deens bokser
 Johan Jensen (wielrenner) - Deens wielrenner
 Johan Laurentz Jensen - Deens kunstenaar